Hendrik Johan Knottenbelt (1874-1952), een Nederlands advocaat en politicus
Johannes Knottenbelt (1870-1950), een Nederlands burgemeester
Maarten Knottenbelt (1920-2004), een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog